Натуральне число 828
 828 рік до нашої ери
 828 рік нашої ери